Henning Solberg (* 8. Januar 1973) ist ein norwegischer Autosportler und Rallyefahrer.

Karriere 
Henning Solberg startete seine Laufbahn als Rennfahrer bei einigen Bilcross-Wettbewerben und beim Rallycross. Nachdem er 1992, 93 und 94 Norwegischer RX-Vizemeister geworden war, die Nordische RX-Meisterschaft 1994 gewinnen konnte und die FIA Rallycross-Europameisterschaft 1995 mit einem 12. Gesamtrang in der Gruppe-N-Division abgeschlossen hatte, wechselte er zum Rallyesport.

Solberg fährt seit 1998 in der Rallye-Weltmeisterschaft. Er hatte sich in die Saison 2004 für sieben WM-Läufen in das Bozian Racing Team eingekauft und fuhr einen Peugeot 206 WRC, mit dem er bei der Rallye Schweden sechster wurde. Für die Rallye-Weltmeisterschaft 2005 wechselte Henning Solberg zum BP Ford World Rally Team und bestritt als dritter Mann erneut sieben selbst finanzierte WM-Läufe, diesmal mit einem Ford Focus RS WRC. Zur Rallye-Weltmeisterschaft 2006 kehrte Solberg zurück zu Bozian Racing und nahm für das OMV Peugeot Norway World Rally Team mit einem Peugeot 307 WRC an insgesamt 12 der 16 Rallye-WM-Läufen teil. Die Rallye-WM 2007 bestritt er ebenfalls mit einem Ford Focus WRC.

Die bislang größten Erfolge Solbergs ist ein 3. Rang bei der Rallye Türkei 2006 und je ein 3. Rang bei der Rallye Norwegen und der Rallye Japan 2007. In der Rallye-Weltmeisterschaft 2009 erreichte er zwei dritte Plätze in Argentinien und in Polen. Bei der Rallye Großbritannien 2011 wurde er dritter und beendete die Saison an neunter Stelle.

Von 2012 bis 2014 fuhr Henning Solberg einige Rallyes, aber keine komplette Saison mehr.

Persönliches 
Henning Solberg wohnt im norwegischen Spydeberg in Østfold knapp 50 km östlich von Oslo gelegen. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. Henning Solberg ist der knapp zwei Jahre ältere Bruder des Rallye-Weltmeisters von 2003 Petter Solberg.

WRC-Einzelergebnisse

Weblinks 

 
 Petter Solberg Website (norw./engl.)
 WRC-Statistik auf juwra.com
 Profil auf ewrc-results.com

Rallyefahrer (Norwegen)
Rallycross-Fahrer
Norweger
Geboren 1973
Mann